On appelle Theotokarion dans les Églises d'Orient – Églises orthodoxes et Églises catholiques de rite byzantin – un recueil de theotokions, c'est-à-dire de courtes hymnes (ou tropaires) dédiés à Theotokos, la Mère de Dieu.

Références

Voir aussi

Articles liés
 Theotokion
 Tropaire
 Hymne
 Theotokos
 Rite byzantin

Liturgie orthodoxe